Боровских — фамилия. Известные носители:
 Боровских, Евгений Вячеславович (род. 1983) — российский политический и государственный деятель. Глава администрации городского округа города Ельца с 3 октября 2019 года.
 Боровских, Юрий Александрович (род. 1965) — Заслуженный тренер Республики Казахстан, Мастер спорта СССР международного класса по тяжёлой атлетике.